Vinyl kan syfta på:

 Vinylgrupp – en grupp inom den organiska kemin
 Vinylklorid – ett halogenerat kolväte
 Polyvinylklorid – en av de vanligaste plastsorterna
 Vinylacetat – en ester av allylalkohol och ättiksyra
 Polyvinylacetat – ett bindemedel
 Vinylplast – en sammanfattande benämning på de plaster som innehåller molekylgruppen vinylgruppen
Vinylgolv - golv av vinyl, tillverkad av  polyvinylklorid 
 1,1,2-Trikloretan – vinyltriklorid en halogenalkan
 Vinylskiva – en grammofonskiva av vinylplast
 Vinyl (tyg) – helt eller delvis består av polyvinylfibrer av olika slag
 Vinyl (färg) – en färg
 Vinyl 95,3  – en tidigare radiostation i Sverige
 Vinyl 107,1 – en svensk radiostation